LTUR steht für 

 L’TUR, ein deutscher Lastminute-Reiseveranstalter
 Lexicon Topographicum Urbis Romae, ein Nachschlagewerk zur Topographie der antiken Stadt Rom

Abkürzung